Le Hoofdvaart (mot néerlandais signifiant canal principal) est le nom de plusieurs canaux aux Pays-Bas :

 Hoofdvaart, un tronçon du Dedemsvaart
 Hoofdvaart, un canal traversant le Haarlemmermeer
 Drentsche Hoofdvaart, canal de Drenthe